Desa Sukamelang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamelang (administrativ by i Indonesien, lat -6,54, long 107,77), Jawa Barat, 
 Desa Sukamelang (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 108,06), Jawa Barat, 
 Desa Sukamelang (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 107,78), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar